Gorenje Dole (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Gorenje Dole (Škocjan), een plaats in de Sloveense gemeente Škocjan